Addis Ababa Zone 5 är en zon i Etiopien.   Den ligger i regionen Addis Abeba, i den centrala delen av landet. Huvudstaden Addis Abeba ligger i Addis Ababa Zone 5.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Addis Abeba